

Toponymes

 Romette, ancienne commune française des Hautes-Alpes, actuellement commune associée de Gap
 Romette, lieu-dit de la commune française de La Salvetat-Peyralès (Aveyron)
 Romette, ancien nom du site du Château de la Roche-Courbon dans la commune de française de Saint-Porchaire (Charente-Maritime).

Sites naturels
 Lac Romette, plan d’eau dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Canada

Patronymes
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Claire Romette (1794-1850), pharmacienne français, représentée sur le Portrait de Melle Romette, tableau classé monument historique, conservé à l’hôtel-Dieu de Carpentras (Vaucluse).
 Jean-Louis Romette, professeur français de biologie à l’université d’Aix-Marseille

Notes et références 

Homonymie